

Algemeen 

Thuisland (begrip), vaderland
 Monte Patria, een gemeente in de Chileense provincie Limarí
 Lago Patria, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Giugliano in Campania
ZSC Patria, een Nederlandse voetbalclub te Zeist
Patria FC Tongeren, een Belgische voetbalclub uit Tongeren
Pátria, het volkslied van Oost-Timor
Pátria Amada, het volkslied van Mozambique

Personen 

Patria Jiménez, een Mexicaans politica
 Patria Mirabal, een van de Zusters Mirabal, verzetsstrijdsters, vermoord in 1960
 Patria Rastra (1989), Indonesisch wielrenner

Kunst en cultuur 

 Patria (film), een film uit 1917
 Patria (uitgeverij), een uitgeverij in België
 Patria-Reeks, een boekenreeks, in Nederland uitgegeven tussen 1937 en 1947

Onroerend goed 

Den Roeland, voorheen Patria, een beschermd stadspaleis in de Belgische stad Kortrijk
Patria (feestpaleis), feestpaleis met café, onroerend erfgoed in Roeselare
 Estadio Olímpico Patria, een multifunctioneel stadion in Sucre, Bolivia
 Villa Patria, een rijksmonument in Baarn

Voer- en vaartuigen, wapens 

 Patria (schip, 1913), een Franse oceaanlijner, door de Hagana tot zinken gebracht
 Hr.Ms. Pro Patria (1923), een Nederlandse mijnenlegger
Patria (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Patria (wapens), een Finse wapenfabrikant
Patria XA-188 GVV, een type pantserwagen

Zie ook 

 Pro Patria (doorverwijspagina)